Натуральне число 1565
 1565 рік до нашої ери
 1565 рік нашої ери